Název Kobylí potok má více vodních toků:

 Kobylí potok (přítok Holumnického potoka) – pravostranný přítok Holumnického potoka na Slovensku v Prešovském kraji
 Kobylí potok (přítok Kôprovského potoka) – pravostranný přítok Kôprovského potoka ve Vysokých Tatrách
 Kobylí potok (přítok Opavice) – pravostranný přítok Opavice v okrese Bruntál
 Kobylí potok (přítok Opavy) – levostranný přítok Opavy v okrese Bruntál